

Localidades

Huntington (Arkansas)
Huntington (Indiana)
Huntington (Nova Iorque)
Huntington (Oregon)
Huntington (Texas)
Huntington (Utah)
Huntington (Virgínia)
Huntington (Virgínia Ocidental)

Ou ainda:
Condado de Huntington
Huntington Beach
Huntington Park
Huntington Woods

Outros
Doença de Huntington

Desambiguações de topônimos